Dit is een lijst van alle FBI Ten Most Wanted Fugitives.

 – Momenteel in de lijst.

Lijsten van misdadigers